Les Veles és una muntanya de 94 metres que es troba al municipi de Tortosa, a la comarca catalana del Baix Ebre.

Al cim podem trobar-hi un vèrtex geodèsic (referència 251157001).

Referències

Galeria fotogràfica 

Muntanyes de Tortosa